Модель LА100 — микро-БПЛА гражданского назначения, разработанный и внедренный в продажу компанией Lehmann Aviation Ltd — французским производителем многоцелевых легких беспилотных летательных аппаратов — в ноябре 2012 года.

На момент запуска LA100 представлял собой первый в мире полностью автоматический гражданский беспилотный летательный аппарат, специально разработанный для пользователей, не имеющих никаких навыков управления БПЛА и даже радиоуправляемыми самолётами.

Модель LA100 была разработана для ведения профессиональной аэрофото- и видеосъемки на камеру GoPro. Газета Financial Times назвала LA100 «персональным „дроном“, поднимающим в небо камеру и позволяющим запечатлеть невероятные пейзажи во время путешествий».

LA100 представлял собой полностью автоматический микро-БПЛА, летающий по заранее заданной траектории, установленной производителем и не подлежащей изменению. Для его запуска необходимо было установить камеру GoPro на крыло самолёта. Для наклонных снимков было возможно использование камер GoPro Hero, Hero2, Hero3, для вертикальных — GoPro Hero3, а также двух камер одновременно. Процедура запуска предполагала включение мотора путём подсоединения батареи и выполнения несложных манипуляций (наклон аппарата на 90° вперед и затем на 60° назад). БПЛА запускался с руки, в течение 4,5 минут летал на высоте 100 метров в радиусе 500 метров от места запуска, делая фотографии или видео земной поверхности и сохраняя их на карте памяти. После этого аппарат автоматически возвращался на место запуска и приземлялся в радиусе 20 метров от него.

В середине 2015 года компанией было принято решение о снятии LA100 с производства. Модель была заменена более современными микро-БПЛА с более совершенными техническими характеристиками.

Модель LA100 открыла линию L-A  автоматических беспилотников Lehmann Aviation, также включающую модель LA200 и LA300. Линия L-A кардинально отличается от линии L-M . Последняя представляет собой линию микро-БПЛА, управляемых с земли во время полета при помощи системы наземного контроля Lehmann Aviation. Данная линия включает в себя следующие беспилотные летательные аппараты гражданского применения: LM500, LP960.

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Notes 

Беспилотные самолёты Франции